

Patronyme
Fast est un patronyme porté notamment par :

 Brad Fast (né en 1980), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Ed Fast (né en 1955), homme politique et un avocat canadien ;
 Ernst Fast (1881-1959), athlète suédois spécialiste du marathon ;
 Howard Fast (1914-2003), romancier et scénariste américain ;
 Jan de Fast, écrivain français de science-fiction ;
 Jonathan Fast (1948-), compositeur et romancier américain de littérature populaire ;
 Julius Fast (1919-2008), auteur américain de roman policier ;
 T. J. Fast (né en 1987), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Boris de Fast, acteur, scénariste, monteur et maquilleur d'origine ukrainienne.
 Victor de Fast, réalisateur français.

Cinéma 

 Fast, film français de Dante Desarthe, sorti en 1995.

Musique 
 The Fast, groupe de glam punk américain.
 Fast Car, chanson écrite et enregistrée par l'auteur-compositeur-interprète américaine Tracy Chapman.
 Fast Lane, premier extrait de leur projet commun, nommé Hell: The Sequel . Fast Lane est publiée par le label ...
 Fast as a Shark, chanson du groupe allemand de metal Accept.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme